Le siège de Negroponte  peut faire référence à plusieurs batailles ou sièges à Chalcis (autrefois appelée Negroponte, à partir de la quatrième croisade) sur l'île d'Eubée ou dans le détroit d'Euripe en Grèce :

 Bataille de Chalcis en 429 av. J.-C..
 Siège de Negroponte (1257-1258), une série d'attaques et de captures de la ville par les chevaliers francs et les venitiens.
 Bataille de Negroponte (1470) par les ottomans.
 Siège de Negroponte (1688) par les venitiens.

La ville fut également assiégée durant la guerre d'indépendance grecque.